Ива́новка () — село в Кропивницком районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 396 человек. Почтовый индекс — 27644. Телефонный код — 522. Код КОАТУУ — 3522583201.

Местный совет 
27655, Кировоградская обл., Кропивницкий р-н, с. Ивановка, ул. Мира, 77б

Ссылки 
 Ивановка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Кропивницкого района